Autexier ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Autexier (1944–2011), französischer Jurist
 Philippe Autexier (1954–1998), französischer Musikwissenschaftler